Racionalització (matemàtiques), buscar una fracció que no tingui arrels al denominador
 Racionalització (psicologia), mecanisme de defensa que consisteix a justificar les accions de tal manera que eviten la censura.